Пуруандиро — город в Мексике;
 Пуруандиро — муниципалитет в Мексике.